

Географические названия 
 Нудоль — посёлок в Клинском районе Московской области
 Нудоль — река в Московской области, правый приток Истры

Другое 
 «Нудоль» (ПРО А-235) — российская опытно-конструкторская разработка, противоракетная и противокосмическая система дальнего перехвата; дальнейшее развитие системы ПРО А-135.